Тверський (район Москви) — район Москви, розташований у Центральному адміністративному окрузі. 
 Тверський трамвай — діюча трамвайна мережа у місті Твер, Росія. 
 Тверський вагонобудівний завод, ВАТ «Тверський вагонобудівний завод»  — російське підприємство, що випускає вагони для потреб залізниці.
 Тверський Шломо-Бенціон — останній із династії Чорнобильських цадиків, який жив і діяв на території України.
 Тверський тупик — колишня назва вулиці Фортечний тупик в Печерському районі міста Києва.
  Олександр Тверський — російський незалежний журналіст.